Августи́н Ива́нович Воло́шин (, , , , ; 17 марта 1874 — 19 июля 1945) — украинский политический, культурный и религиозный деятель Закарпатья, грекокатолический священник.

В 1938 году — премьер-министр правительства Карпатской Украины — автономной территории в составе Чехословакии, в марте 1939 года — президент самопровозглашённой самостоятельной Карпатской Украины.

Герой Украины (2002, посмертно).

Биография

Ранние годы. Педагогическая деятельность 
Родился 17 марта 1874 года в селе Келечине, в Закарпатье, в семье потомственного сельского священника. В семье также было три дочери — Ольга, Елена и Элеонора.

С 1884 по 1892 гг. учился в Ужгородской гимназии. Один год (1892—1893) проучился на теологическом факультете Будапештского университета, отчислился по состоянию здоровья. В 1900 г. Окончил Высшую педагогическую школу в Будапеште с дипломом преподавателя математики и физики в средних учебных заведениях.

С 1900 по 1917 гг. был преподавателем, а с 1917 по 1938 гг. — директором учительской семинарии в Ужгороде. Автор ряда учебников.

Организатор ряда культурно-просветительских и образовательных организаций Закарпатья, с 1935 г. — председатель Этнографического общества Подкарпатской Руси.

Религиозная деятельность 
Рукоположен в 1897 г. и назначен в приход Преображенской церкви Ужгорода.

С 1922 г. редактор религиозного журнала «Благовест».

С 1933 г. — папский прелат Мукачевской грекокатолической епархии.

Политическая деятельность 
С молодых лет принимал участие в украинофильском культурном движении. Сотрудничал с рядом известных культурных и политических деятелей края — Августином Штефаном, Гиядором Стрипским, Анталом Годинкой. В 1903—1918 гг. редактировал в Ужгороде газету «Наука» — долгое время единственное украинское издание в Венгрии.

Вёл активную политическую деятельность с 1919 года. Основал и руководил правой Народно-христианской партией (1923—1939), от которой был избран депутатом парламента Чехословакии (1925—1929).

В 1930 г., когда Фёдор Тацинец, земляк Волошина и студент семинарии, где он был директором, совершил неудачное покушение на лидера закарпатских русофилов Евмения Сабова, Волошину были публично выдвинуты обвинения в покрывательстве и содействии националистам, однако благодаря его авторитету в католических кругах они не имели последствий.

Во главе Закарпатья 
Сторонники Волошина добились значительного влияния в области и активно критиковали первое автономное правительство Андрея Бродия. Через две недели после его назначения 8 октября 1938 года пражские власти арестовали Бродия, объявив его венгерским шпионом, и распустили правительство. Новая администрация была составлена исключительно из украинофилов, и новым премьер-министром автономной Карпатской Украины 26 октября 1938 года был назначен Волошин.

Под контролем правительства Волошина находилась только часть Подкарпатской Руси с центром в Хусте. Южные районы края были уже в ноябре 1938 года захвачены Венгрией. Тем не менее Волошин действовал быстро и решительно, используя тот факт, что чехословацкое правительство всё менее было способно контролировать ситуацию в Закарпатье. Власти пытались вмешаться и даже сняли с должности местного министра внутренних дел Е. Бачинского, назначив вместо него Л. Прхалу. Однако правительство Волошина заставило Прагу пойти на уступки и Л. Прхала стал министром транспорта.

20 ноября 1938 года по указу Волошина начал действовать концлагерь на горе Думен около Рахова, куда заключали реальных и мнимых «шпионов», русофилов, а также москвофилов. 20 января 1939 года правительство Волошина запретило все политические партии, кроме Украинского национального объединения. Однако на такой шаг местное население и Прага были не готовы. 6 февраля 1939 года правительство автономии уточнило, что разрешена деятельность четырёх партий: аграрной, национал-социалистической, социал-демократической и христианско-народной. Партия Волошина «Украинское национальное объединение» (УНО), устранив политических конкурентов, победила на выборах в сейм Карпатской Украины с 86,1 % голосов, как единственная участвовавшая партия.

Важным мероприятием Волошина была украинизация государственного аппарата, значительную часть которого в Закарпатье составляли чехи. Уже 23 декабря 1938 года вышло распоряжение о том, что все служащие должны знать украинский язык. В городах меняли вывески и таблички с указанием улиц, которые раньше были на русинском языке. Избранных населением сельских старост заменили на правительственных комиссаров.

После распада Чехословакии в результате немецкой агрессии 15 марта 1939 года Волошин в Хусте объявил Карпатскую Украину независимым государством, став её первым и единственным президентом и утвердив конституцию с национальной символикой на заседании сейма. Гитлер позволил регенту Венгрии Миклошу Хорти оккупировать Карпатскую Украину сразу же после её провозглашения (собственно, венгерское вторжение началось ещё 14 марта). Волошин обратился за помощью к нацистской Германии, провозгласившей дружественную Берлину «суверенную» Словакию, однако немцы проигнорировали требования руководителя Карпатской Украины.

Последние годы 
После неудачных попыток присоединения Карпатской Украины к Венгрии и Румынии в виде автономии Волошин вместе с правительством эмигрировал через Румынию в Югославию, оттуда переехал на занятую немцами территорию и поселился в Праге. Преподавал в Украинском свободном университете, профессор.

Известны контакты Волошина с руководством нацистской Германии. После нападения Германии на СССР Волошин обратился к Гитлеру с письмом, предлагая себя на пост президента занятой немецкой армией Украины. Однако у Гитлера были иные планы.

В мае 1945 года Волошин был арестован в Праге сотрудниками военной контрразведки СМЕРШа и через несколько дней доставлен в Москву, где в Бутырской тюрьме, согласно официальной версии, скончался от паралича сердца.

Семья 
Был женат на дочери преподавателя Ужгородской гимназии Ирине Петрик, родственнице просветителя русинов греко-католического священника Мукачевской епархии А. Духновича.

Детей у супругов не было, поэтому они решили основать частный приют (детский дом семейного типа), в котором воспитывались двадцать две сироты. Дети жили в большом двухэтажном доме, купленном для этих целей Волошиным. Они были обеспечены питанием, качественной одеждой, обучением, воспитанием и развитием творческих способностей. Действовал домашний оркестр, танцевальная группа и хор.

Публикации 
 Азбука угро-руського и церковно-славянского чтения. Унгвар, 1906.
 Gyakorlati kisorosz rutén nyelvtan. Ungvár: Unio Ny., 1907.
 Módszeres útmutatás az olvastató és számoltató géphez. Ungvár: Unio Ny., 1910.
 Olvasókönyv a görög kath. népiskolák 3-4. oszt. számára. Ungvár: Unio Ny., 1914.
 Читанка для 4. и 5. классов народных школ. Унгвар: Унио, 1916.
 Коротка історія педагогіки. Ужгород: Унио, 1921.
 Споміни. Ужгород: Русин, 1923.
 Kis bibliai katekizmus a görög katholikus népiskolák alsó osztályai számára. Užhorod: Szent Bazil Rend, 1932.

Память 
Августину Волошину установлен памятник в Ужгороде, его именем названы улицы в Ужгороде, Львове, Киеве, Мукачево, Стрые, Сваляве и Верхней Вызнице.

Награды 
 Присвоено звание Героя Украины (Указ президента Украины Л. Кучмы № 257/2002 от 15 марта 2002 года — за выдающуюся личную роль в борьбе за утверждение украинской государственности).

Литература 
 М. Зимомря, В. Гомоннай, М. Вегеш. Августин Волошин. Ужгород, 1995 г.

Примечания

Ссылки 
 Волошин Августин Иванович — краткая биография
 Енциклопедія українознавства-II.
 Авґустин Волошин. Вибрані твори. Ужгород, 2002. — 528 с. ISBN 966-7703-42-8.
 Кіевскій ТелеграфЪ. Ещё один украинский президент-2 (Чёрные дела «монсеньора» Волошина)
 Подкарпатская Русь. История одного сепаратизма. «Война. А в остальном, прекрасная маркиза…» Василь Руснак, Русская премия, Прага, 2010

Политики Чехословакии
Депутаты Национального собрания Чехословакии
Религиозные деятели, репрессированные в СССР
Подкарпатская Русь
Политики XX века
Политики по алфавиту
Политики Украины
История Закарпатья
Преподаватели Украинского свободного университета
Священники УГКЦ
Министры Карпатской Украины
Персоналии:Карпатская Украина
Послы к Сейму Карпатской Украины